Université de Sherbrooke - universiteit met campussen in Longueuil en Sherbrooke
 Longueuil - voorstad van Montreal
 Longueuil-Université de Sherbrooke (metrostation) - metrostation in Montreal dat de Longueuil-campus van de Université de Sherbrooke bedient